U-155 – niemiecki okręt podwodny typu U-151 z okresu I wojny światowej, wcześniej podwodny statek handlowy „Deutschland”
 U-155 – niemiecki okręt podwodny typu IXC z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-155 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich